Pahlavi (auch Pehlewi) steht für:

 die mittelpersische Sprache
 die Pahlavi-Schriften oder Pahlavi-Literatur: Buch-Pahlavi, Inschriftliche Pahlavi-Schrift, Psalter-Pahlavi-Schrift, Manichäische Schrift, Avestische Schrift
 Pahlavi (Dynastie), die letzte persische Herrscherdynastie (1925–1979)
 eine Kopfbedeckung, siehe Papacha #Pahlavi-Mütze
 Bandar Pahlawi = Bandar Anzali, iranische Hafenstadt am Kaspischen Meer

Pahlavi ist der Familienname folgender Personen:

 Ashraf Pahlavi (1919–2016), iranische Politikerin und Diplomatin, Zwillingsschwester von Mohammad Reza Pahlavi
 Cyrus Reza Pahlavi (* 1960), iranischer designierter Thronfolger
 Farah Pahlavi (* 1938), iranische Kaiserin
 Farahnaz Pahlavi (* 1963), iranische Prinzessin
 Fatemeh Pahlavi (1928–1987), iranische Prinzessin
 Gholamreza Pahlavi (1923–2017), iranischer General
 Mohammad Reza Pahlavi (1919–1980), iranischer Herrscher, letzter Schah Irans
 Reza Schah Pahlavi (1878–1944), Schah von Persien und Gründer der iranischen Pahlavi-Dynastie
 Schahnaz Pahlavi (* 1940), iranische Adelige
 Shams Pahlavi (1917–1996), iranische Bürgerrechtsaktivistin und Schwester von Mohammad Reza Pahlavi